I campionati mondiali di pugilato dilettanti femminile 2019 si sono svolti, sotto la direzione dell'AIBA, a Ulan-Udė, in Russia, dal 3 al 13 ottobre.

Calendario 
La tabella sottostante riporta il calendario delle competizioni:

L'11 ottobre si è osservato un giorno di riposo.

Risultati

Medagliere

Note

Collegamenti esterni 

Campionati mondiali di pugilato dilettanti
Pugilato nel 2019
Competizioni di pugilato in Russia
Competizioni sportive a Ulan-Udė
Pugilato a Ulan-Udė